Sinigaglia peut faire référence à :

Patronymie 

 Alberto Sinigaglia - journaliste italien ;
 Alessandro Sinigaglia ("Vittorio") - partisan italien ;
 Daniele Sinigallia - producteur de disques, arrangeur et musicien italien ;
 Davide Sinigaglia - footballeur italien ;
 Giuseppe Sinigaglia - rameur et soldat italien ;
 Leone Sinigaglia - compositeur italien ;
 María Alicia Sinigaglia - escrimeuse argentine ;
 Oscar Sinigaglia - ingénieur et industriel italien ;
 Sandro Sinigaglia - poète italien ;
 Serena Sinigaglia - directrice de théâtre italienne.

Autres 
 Sinigaglia - forme du 19 siècle pour désigner la ville de Senigallia ;
 Stadio "Giuseppe Sinigaglia" - stade de la ville de Côme ;
 22e bis Brigata Garibaldi 'Vittorio Sinigaglia'' - brigade de partisans en 1944 opérant dans la région de Florentine.

Homonymie de patronyme italien